Anse-à-Veau (gemeente), een gemeente in Haïti 
 Anse-à-Veau (arrondissement), een arrondissement in Haïti